Konfesjonalizm (polityka)
 Konfesjonalizm (religia)